Авеню Ю:

 Авеню Ю — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Brighton Line.
 Авеню Ю — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Culver Line.
 Авеню Ю — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Sea Beach Line.